39 – rok
 39 p.n.e.
 39 (liczba)